Waras̄ är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Bamiyan, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Waras̄ består i huvudsak av gräsmarker. Runt Waras̄ är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Bamiyan